Фриних — древнегреческий трагический поэт, живший в конце VI — начале V веков до н. э.
 Фриних — древнегреческий комический поэт.
 Фриних — полководец и государственный деятель.